El término Shangri-La puede hacer referencia a:
 En literatura:
 Shangri-La, un lugar ficticio en el Tíbet que aparece en la novela Horizontes perdidos (1933) de James Hilton (1900-1954).
 Shangri-La (2005) es una novela ligera de ciencia ficción de Eiichi Ikegami, sobre la base de la cual se produjo un manga y una serie de animé.
 Shangri-lá (2008) es una novela del escritor español Julio Murillo Llerda.
 En geografía:
 Shangri-La, ciudad situada en una región montañosa china fronteriza con Tíbet. Antes de 2002 se llamaba Zhongdian.
 Shangrilá, balneario en Uruguay.
 Shangrila-La, los soldados encargados del rescate del avión militar "Gremlin Special" -un Douglas C-47 estrellado en el valle de Baliem durante la primavera de 1945- llamaron de este modo a la región (Highlands de Papúa Occidental) en la que tuvieron lugar los hechos y el rescate de los tres únicos supervivientes.
 En astronomía:
 Shangri-La, región de Titán (luna de Saturno).
 En música:
 Shangri-La (2004), álbum musical de Mark Knopfler.
 Shangri-La (2013), álbum de Jake Bugg.